Hormazd, eller Hormizd, (besläktat med Hormuz) är namnet på flera persiska härskare:

Hormazd I
Hormazd II
Hormazd III
Hormazd IV
Hormazd V
Hormazd VI